SRS je zkratka s více významy:

 Reálná sebeobrana – resp. systém reálné sebeobrany, obecné označení pro sebeobranu zaměřenou na efektivní řešení skutečných konfliktů
 Socialistická republika Slovinsko – součást Socialistické federativní republiky Jugoslávie
 Státní rostlinolékařská správa (ve zkratce SRS, anglicky State Phytosanitary Administration) je státní správní úřad, který působí na území České republiky. Zabývá se problémy souvisejícími s ochranou rostlin.

Externí odkazy